China Open 2009 steht für:

 China Open Super Series 2009, Badmintonturnier
 China Open 2009 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2009 (Tennis), Tennisturnier